Bangert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Bangert (1804–1855), deutscher Fuhrmann, Bürgermeister und Politiker
 Carl Wilhelm Bangert (1883–1952), deutscher Physiker, Fernmeldetechniker und Akademieprofessor 
 Christoph Bangert (* 1978), deutscher Fotograf 
 Dietrich Bangert (* 1942), freiberuflicher Architekt 
 Friedrich Bangert (Historiker) (1850–1924), deutscher Historiker
 Friedrich Bangert (1856–1943), deutscher Landtagsabgeordneter 
 Heinrich Bangert (1610–1665), Rektor in Oldenburg, dann in Lübeck
 Heinrich Bangert (Politiker) (1904–1976), deutscher Schmiedemeister und Politiker (NSDAP)
 Jann Bangert (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Johann Bangert (1909–1993), deutscher Verwaltungsjurist
 Jürgen Bangert (* 1973), deutscher Fernsehmoderator und Redakteur
 Karl Eduard Bangert (1872–um 1931), deutscher Architekt mit Wirkungskreis in Berlin
 Kristina Bangert (* 1972), österreichische Schauspielerin
 Kurt Bangert (* 1946), deutscher Entwicklungs- und Armutsexperte, Publizist, Theologe und Islamforscher
 Otto Bangert (1900–?), deutscher nationalsozialistischer Dichter
 Sabine Bangert (* 1955), deutsche Politikerin und Journalistin
 Uwe Bangert (1927–2017), norddeutscher Maler und Grafiker
 Victor Bangert (* 1950), deutscher Mathematiker (derzeit Univ. Freiburg)
 Viktor Bangert (1882–1962), deutscher Offizier und Generalreichsarbeitsführer
 Wolfgang Bangert (1901–1973), deutscher Stadtplaner und Architekt

Bangert ist Name eines ehemaligen Rittergutes:

 Rittergut Bangert

Bangert ist ein Ort in den Vereinigten Staaten:

 Bangert (Missouri)

Bangert ist der ehemalige Name der Gemeinde Drechterland in den Niederlanden.

Bangert ist ein insbesondere in Südwestdeutschland gebräuchlicher Flurname #Beispiele der Flurnamenetymologie.

Siehe auch:
 Bangerter
 Bankert